Вуковије (Ђуловац), насељено мјесто у општини Ђуловац, Хрватска
 Вуковије Горње, насељено мјесто у општини Калесија, БиХ
 Вуковије Доње, насељено мјесто у општини Калесија, БиХ